Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Greeley (Greeley County) :
Comté de Greeley, situé dans l'État du Kansas ;
Comté de Greeley, situé dans l'État du Nebraska.